Champaign County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Champaign County, Illinois 
 Champaign County, Ohio